Il doppio femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.
Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non competere insieme. La Black si è unita a Elena Vesnina, ma hanno perso contro Chan Yung-jan e Zheng Jie al primo turno. La Huber si è unita a Anabel Medina Garrigues, ma hanno perso contro Chuang Chia-jung e Vania King nel secondo turno.

Serena e Venus Williams hanno battuto in finale Gisela Dulko e Flavia Pennetta 6-2, 7-5.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
 Nadia Petrova /  Samantha Stosur (secondo turno)
 Liezel Huber /  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

 Cara Black /  Elena Vesnina (primo turno) 
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (secondo turno) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (secondo turno) 
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010